North American T-28 Trojan – un aereo da addestramento basico statunitense usato tra gli anni cinquanta e i settanta
 T-28 – carro armato medio sovietico sviluppato negli anni trenta che combatté nella seconda guerra mondiale
 T28/T95 – carro armato pesante USA sviluppato nel 1945 per investire la linea Sigfrido